Basiliek van San Marco (Rome)
 Basiliek van San Marco (Venetië)